Divina Misericòrdia, devoció centrada en la misericòrdia a amor de Déu
 Corona o Coroneta de la Divina Misericòrdia, oració per demanar misericòrdia a Déu
 Casa de Misericòrdia, edifici de Palma
 Casa de la Misericòrdia, diversos indrets
 Germanes de la Misericòrdia, ordre femenina de l'Església Catòlica fundada per Catherine McAuley a la Xina el 1831
 Misericòrdia, actitud bondadosa de compassió vers altri
 Misericòrdia (suport), moble propi dels cors cantaires
 Ermita de Misericòrdia, santuari de Reus